Olivier Schoenfelder (ur. 30 listopada 1977 w Belfort) – francuski łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Isabelle Delobel. Jest mistrzem świata (2008), mistrzem Europy (2007) i zwycięzcą finału Grand Prix (2009) oraz sześciokrotnym mistrzem Francji. Zakończył karierę w lutym 2010 r.

Osiągnięcia 
Z Isabelle Delobel

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Belfort
Urodzeni w 1977